Contra puede designar a:

 contra, una preposición;
 Contra (1979-1990), grupo político-militar nicaragüense sostenido por la CIA, que actuó como guerrilla contra el gobierno del FSLN;
 escándalo Irán-Contra (1985-1986), escándalo político en Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan por la venta ilegal de armas a Irán para financiar a la Contra nicaragüense;
  Contra (1987), saga de videojuegos;
  Contra 2.5 (2001-2006), un antiguo programa de MTV;
 Contra (2009), el segundo álbum de la banda Vampire Weekend;